Sveriges herrlandskamper i ishockey under 2000-talet omfattade bland annat VM 2000 i Ryssland, VM 2001 i Tyskland, VM 2002 i Sverige, VM 2003 i Finland, VM 2004 i Tjeckien, VM 2005 i Österrike, VM 2006 i Lettland, VM 2007 i Ryssland, VM 2008 i Kanada, VM 2009 i Schweiz samt OS i Salt Lake City 2002 och OS i Turin 2006.

I VM 2000 kom Sverige på en sjundeplats, men de lyckades ta VM-brons både  2001 och 2002. I OS i Salt Lake City 2002 kom de på femte plats. Sedan tog de VM-silver både 2003 och 2004. I VM 2005 kom de på fjärde plats. Sitt första VM-guld under decenniet lyckades de ta i VM 2006. Tidigare samma år hade de även lyckats ta OS-guld.  I VM 2007 och VM 2008 kom de på fjärde plats.  I VM 2009 tog de brons.

Förbundskaptener under 2000-talet
 2001-2002 - Anders Hedberg
 2002-2004- Hardy Nilsson
 -2010 - Bengt-Åke Gustafsson

2000
2000 omfattade bland annat VM i S:t Petersburg, där det svenska landslaget slutade på en sjundeplats.

2001

2002

2003

2004

2005

2006
2006 omfattade bland annat OS i Turin där det svenska landslaget tog guld och VM i Riga, där Sverige också tog guld.

2007

2008

2009

Källor

Fotnoter

2000-talet
2000-talets sportår